«Толпа» () — американский художественный фильм Кинга Видора 1928 года.

Сюжет 
Главный герой фильма, Джон, приехал в Нью-Йорк из глухой провинции. Он мечтает стать «королём» рекламы, но, столкнувшись с горькой действительностью, вынужден работать клерком.
Он влюбляется, женится. После свадьбы молодожёны селятся в маленькой стандартной квартире. Появляется ребёнок, жизнь усложняется. С рождением второго ребёнка увеличиваются и материальные затруднения. Главному герою сопутствует удача, он получил премию, но за ним приходит несчастье — дочь погибает под колесами автомобиля. Джон стал рассеян, и его увольняют с работы.
Нужда приводит к разногласиям в семье. Жена собирается оставить Джона, но однажды он возвращается домой счастливый — наконец он заработал деньги. Ему повезло — он устроился носильщиком рекламного щита.

Художественные особенности 
Фильм «Толпа» создавался в тот момент, когда в стране появились первые признаки приближающегося экономического кризиса. Жизнь героя фильма перекликалась с действительностью. Реалистическая картина ставила во всей остроте проблему «маленького человека».

В ролях 
 Элинор Бордман — Мэри
  — Джон Симс
 Берт Роуч — Берт
 Эстель Кларк — Джейн
  — Дик
 Люси Бомонт — мать Мэри

Литература 
 С. В. Комаров. История зарубежного кино. Том 1. Немое кино. — М.: «Искусство», 1965.

Ссылки 

Фильмы-драмы США
Немые фильмы США
Национальный реестр фильмов
Фильмы Кинга Видора
Фильмы США 1928 года
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» 1920-х годов